Medlovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Medlovice (okres Uherské Hradiště)
 Medlovice (okres Vyškov)